Hénon (plaats), een plaats in het Franse departement Cotes-d'Armor in de regio Bretagne
 Hénon (metrostation), een metrostation in de Franse stad Lyon